Guastavino ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Guastavino (1912–2000), argentinischer Komponist
 Diego Guastavino (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Rafael Guastavino (1842–1908), spanischer Architekt